A La Liga 1969-70-es szezonja volt a bajnokság harminckilencedik kiírása. A szezon 1969. szeptember 13-án kezdődött és 1970. április 19-én ért véget. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1